Salinas Grandes peut se référer à :

Salinas Grandes (centre nord-ouest argentin), un salar situé entre les provinces argentines de Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero et Catamarca ;
Salinas Grandes (Jujuy et Salta), un salar situé dans le nord-ouest argentin ; 
Salinas Grandes (Buenos Aires et La Pampa), un salar situé dans la région pampéenne de l'Argentine ;
Salinas Grandes (Chubut), un salar situé dans la province de Chubut en Argentine.